Las Parcelas kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Las Parcelas, Delstaten Mexiko, Joquicingo, 
 Las Parcelas, Veracruz, Colipa, 

Robotskapade Mexikoförgreningar